Horvátország
Seget község Split-Dalmácia megyében
Seget falu Umag községben, Isztria megyében
Seget Donji falu, Seget község székhelye Split-Dalmácia megyében
Seget Gornji falu Seget községben, Split-Dalmácia megyében
Seget Vranjica falu Seget községben, Split-Dalmácia megyében